Гран-при Франции 2018 года (официально Formula 1 Grand Prix de France 2018) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 24 июня 2018 года на трассе Поль Рикар во Франции. Это восьмая гонка сезона 2018 года. Победил Льюис Хэмилтон.

Квалификация 

Примечания
  Получил штраф в 35 позиций за превышение своей квоты компонентов энергоблока.

Гонка 

|-
!colspan="10"|www.formula1.com
|}
Примечания
  Сергей Сироткин оштрафован на 5 секунд за излишне медленное движение позади автомобиля безопасности.
  Гонщики не финишировали на Гран-при, но были зачислены как завершившие более 90% дистанции гонки.

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 
 Гонка на официальном сайте Чемпионата мира 

Гран-при Франции